Guillermo IV puede referirse a:
 Guillermo IV de Aquitania (937-994), duque de Aquitania.
 Guillermo IV de Montferrato (1030-1100), marqués de Montferrato.
 Guillermo IV de Tolosa (c.1040-1094), conde de Tolosa.
 Guillermo IV de Baviera (1493-1550), duque de Baviera.
 Guillermo IV de Hesse-Kassel (1532-1591), landgrave de Hesse-Kassel.
 Guillermo IV de Orange (1711-1751), estatúder de las Provincias Unidas.
 Guillermo IV del Reino Unido (1765-1837), rey del Reino Unido.
 Guillermo IV de Luxemburgo (1852-1912), gran duque de Luxemburgo.